Frindorf heißen folgende geographische Objekte:

 Frindorf (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Frindorf (Gemeinde Hörsching), Ortschaft von Hörsching, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Frindorf (Gemeinde Kumberg), Ortsteil der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Freindorf